The Chills – gruppo musicale statunitense
 Chills – EP di Clint Lowery del 2008
 Chills – singolo dei Down with Webster del 2013

Pagine correlate 
 Chill
 Chill Out